Иван Тютчев:
 Тютчев, Иван Артамонович (1834—1892) — русский учёный-химик, кристаллограф.
 Тютчев, Иван Николаевич (1768—1846) — русский помещик, поручик, отец поэта Ф. И. Тютчева.
 Тютчев, Иван Фёдорович (1846—1909) — общественный деятель, член Государственного Совета.